Besnik Kollari, kosovski nogometni trener. Trenirao Prištinu, 2009. godine.

Izvori 

Kosovski nogometni treneri